Hill City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hill City (Kansas)
Hill City (Minnesota)
Hill City (South Dakota)